Frohberg ist der Familienname von

 Fred Frohberg (1925–2000), deutscher Schlagersänger
 Herbert Frohberg (1909–nach 1945), deutscher Filmarchitekt
 Klaus Frohberg, Senior Fellow am Zentrum für Entwicklungsforschung und Professor am Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa
 Paul Frohberg (1816–1893), deutscher Verleger
 Paul Lange-Frohberg (1861–1922), deutscher Violinist 
 Regina Frohberg, Schriftstellername von Rebecca Friedländer (1783–1850)
 Carl Theodor Robert Frohberg, früherer Brauereibesitzer in Grimma, Sachsen. Namensgeber für den Frohberg-Typ der Lagerhefe (Saccharomyces pastorianus)

Frohberg steht außerdem für:
 Frohberg, historischer deutscher Name der französischen Gemeinde Montjoie-le-Château im Département Doubs
 Brauerei Frohberg, später Stadtbrauerei in Grimma, Sachsen
 Frohberg Typ, Typ der untergärigen Brauhefe Saccharomyces pastorianus bzw. S. carlsbergensis, benannt nach dem früheren Namen der heutigen Stadtbrauerei Grimma